Гран-при Великобритании 1984 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе Брэндс-Хэтч в Англии. Соревнования состоялись 22 июля 1984 года.

Гонка 

|}

 Джонни Чекотто сломал обе ноги в аварии в квалификации и больше не принимал участия в гонках Формулы-1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании